Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Yuma (Yuma County) :
 Comté de Yuma (Arizona) ;
 Comté de Yuma (Colorado).